VST může být:

 Virtual Studio Technology – software ke generování a úpravě digitálního audio signálu
 VLT Survey Telescope – jeden z dalekohledů na Observatoři Paranal v Chile